Notopterygium forbesii är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Boissieu. Notopterygium forbesii ingår i släktet Notopterygium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
forbesii